La Condamine es un pequeño cráter de impacto que se encuentra en el extremo sur del Mare Frigoris, en la parte norte de la Luna. Se halla al noreste de la montaña Sinus Iridum formación en el margen de la parte noroeste del Mare Imbrium.

El brocal del cráter es bajo y redondeado, con el borde desgastado y erosionado en su lado noreste. La pared exterior es algo poligonal, particularmente en la mitad suroeste. El interior es bastante plano, sin pico central, pero presenta una doble grieta de forma curva en la mitad occidental que llega hasta el borde norte.

Cráteres satélite
Por convención estos elementos son identificados en los mapas lunares poniendo la letra en el lado del punto medio del cráter que está más cercano a La Condamine.

Véase también 
 Anexo:Cráteres de la Luna
 Selenografía

Referencias

Enlaces externos 
Referencia UAI del CRÁTER
LPI Digital Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Moon
Mapa LROC
The-moon.wikispaces.com: La Condamine